Нечкін () — російське прізвище, що має жіночу форму Нечкіна.

Походження прізвища 

Основою прізвища Нечкін стало церковне ім'я Нектарій, що в перекладі з грецької означає «нектар — напій богів».

Пізніше від імені Нектарій було утворено безліч похідних форм, одна з яких — Нечко — і лягла в основу даного прізвища.

В «Ономастиконі» академіка С. Б. Веселовського згадується Нечко Локотаєв, селянин, 1613 р., Сіль Вичегодська. Цілком ймовірно, що саме він і став родоначальником Нечкіних.

Швидше за все, засновник роду Нечкіних був вихідцем з робітників або селян. Таке припущення пояснюється тим, що прізвища, утворені від повної форми імені, мала в основному соціальна верхівка, знать чи сім'ї, які користувалися в даній місцевості великим авторитетом, представники, яких сусіди шанобливо називали повним ім'ям, на відміну від інших станів, до яких звертались, як правило, зменшувальними, похідними, повсякденними іменами.

Син чоловіка на ім'я Нечко згодом отримав прізвище Нечкін.

Відомі представники 

 Нечкін Лев Аріановіч (1929—1980) — радянський інженер, конструктор, лауреат Ленінської премії.
 Нечкіна Милица Василівна (1901—1985) — радянський історик, академік АН СРСР, академік АПН СРСР, лауреат Сталінської премії другого ступеня

Див. також 
 Нечкіно (значення)
 Нечкине — село в Україні

Примітки 

Російські прізвища